Epidaurosz, ókori görög város Argoliszban, a világörökség része
Epidaurosz, ókori görög gyarmatváros Dalmáciában 
Epidaurosz, Epetion ókori görög gyarmatváros alternatív neve